A La Liga 1998-99-es szezonja volt a bajnokság hatvannyolcadik kiírása. A szezon 1998. augusztus 29-én kezdődött és 1999. június 20-án ért véget. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes az FC Barcelona lett. Ez volt a klub tizenhatodik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Odavágók

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1